FG est un code, qui signifie :
 Ariana Afghan Airlines (code AITA)
 Guyane française (norme FIPS 10-4)

FG est un sigle, qui signifie:
 Fine Gael, parti politique irlandais
 Front de gauche, alliance électorale française entre partis de gauche lors de certaines élections. 
 franc guinéen

fg est un symbole, qui signifie :
 frigorie, équivalent de la calorie pour les frigoristes

FG signifie également :
 Radio FG ou FG DJ Radio, station de radio française
 Underground FG, webradio lancée en 2004 par Radio FG

Code